Chora bezeichnet:

 Chora (Philosophie), in der platonischen Metaphysik die Urmaterie
 Chora (Software), CVS-Viewer für das Horde-Framework
 Chora (Zentralort), in Griechenland Bezeichnung für den Hauptort eines ländlichen Gebietes, insbesondere einer Insel

Geographie:
 Chora (Dodoni), Dorf der Gemeinde Dodoni, Region Epirus
 Chora (Trizinia-Methana), Dorf der Gemeinde Trizinia, Methana, Region Attika
 Chora (Gortynia), Dorf der Gemeinde Gortyna, Region Peloponnes
 Chora (Pylos-Nestor), Kleinstadt der Gemeinde Pylos-Nestor, Region Peloponnes
 Chora (Dytiki Mani), Dorf der Gemeinde Dytiki Mani, Region Peloponnes
 Chora (Samos), Kleinstadt der Gemeinde Anatoliki Samos, Region Nördliche Ägäis
 Chora (Kythnos), amtlich auch Kythnos, Verwaltungssitz der Gemeinde Kythnos, Region Südliche Ägäis
 Chora (Afghanistan), Stadt und Bezirk in der Provinz Uruzgan (siehe auch Schlacht von Chora)
 Chora (Äthiopien), eine Woreda (Verwaltungsbezirk) in der Region Oromia

Siehe auch:
 Chora Sfakion, Verwaltungssitz der Gemeinde Sfakia, Region Kreta
 Chora-Kirche, eine byzantinische Kirche in Istanbul
 Chorologie